Il singolare del Commonwealth Bank Tennis Classic 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Svetlana Kuznecova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lindsay Davenport ha battuto in finale Daniela Hantuchová 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jelena Janković (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (finale)
  Patty Schnyder (secondo turno)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)

  Eléni Daniilídou (primo turno)
  Martina Müller (secondo turno)
  Aiko Nakamura (quarti di finale)
  Jaroslava Švedova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Commonwealth Bank Tennis Classic 2007